Michał Wincenty Kazimierz Józef Mrozowicki (ur. 8 lutego 1747 w Sokołówce, zm. 13 kwietnia 1828 w Piadykach) – pułkownik JKM, konfederat barski, członek Stanów Galicyjskich, elektor w 1764.

Życiorys 
Był synem Adama, starosty stęgwilskiego i regimentarza wojsk koronnych oraz Ewy Franciszki z Puzynów herbu Oginiec, pisarzówny wielkiej litewskiej. Urodził się 8 lutego 1739 roku w Sokołówce i został ochrzczony z imionami Michał Wincenty Kazimierz Józef w tamtejszej parafii, ale posługiwał się wyłącznie imieniem Józef. 

W wieku 17 lat podpisał 6 września 1764 roku na Woli, razem z ojcem i starszym bratem  Mikołajem Sabbą, z województwem ruskim suffragia, jako elektor ziemi lwowskiej. Jako jeden z pierwszych, razem z ojcem Adamem i starszym bratem Mikołajem Sabbą 29 lutego 1768 roku przystąpił do Konfederacji barskiej i odbył z nimi całą kampanię w Barze, na terenie Turcji i województwa bracławskiego. Po I rozbiorze Polski nadal służył w wojsku koronnym, uzyskując stopień pułkownika JKM, ciesząc się w wojsku znacznym autorytetem. Dedykowano jemu zbiór lekkich wierszyków: „Złe i Dobre, wierszem opisane, bo zbierana drużyna: o wojnie, miłości i o przypadkach, które w czasiech i okoliczności wypadały”, wydany w Przemyślu b. r. (po 9 maja 1786). Odznaczony został Orderem Św. Stanisława. 

Był osobą bardzo dobrze wykształconą, władał wieloma językami, między innymi tureckim i włoskim, stąd kasztelanowa kamieńska Katarzyna Kossakowska, proponowała jego włączyć do planowanej w 1789 roku misji dyplomatycznej do Turcji nowo powołanego posła nadzwyczajnego Franciszka Piotra Potockiego. 

W 1782 roku, razem z braćmi Mikołajem Sabbą, Ignacym i Stanisławem, legitymował się w Lwowskim sądzie ziemskim oraz został członkiem Stanów Galicyjskich.

W ostatnich latach swego życia osiadł w Piadykach na Pokuciu, gdzie wiódł spokojne życie u boku swej trzeciej żony. Łożył znaczne środki na cele charytatywne, m.in. na utworzony w Wiedniu w 1815 roku „Nowy Fundusz dla Ces. Austr. Inwalidów”. 

Zmarł 13 kwietnia 1828 roku w Piadykach, nie pozostawiając testamentu, co przedłużyło postępowanie spadkowe do lat 80. XIX wieku.

Mrozowicki żenił się trzykrotnie, pierwszą jego żoną, poślubioną ok. 1775 roku była księżniczka Barbara Radziwiłłówna, córka Albrychta, z gałęzi berdyczowskiej, marszałka Trybunału Litewskiego i Anny Kunegundy Chaleckiej (1723–1765) herbu Abdank odm., starościanki rzeczyckiej, urodzona 4 grudnia 1755 roku, z którą się rozwiódł, a Barbara poślubiła kuzyna Mrozowickiego, Michała Puzynę, starościca upickiego. Drugą jego żoną poślubioną za indultem w 1782 roku w Janowie Trembowelskim była wdowa po Stanisławie Worcellu herbu Dąb, kasztelanie halickim, Tekla z Dunin Borkowskich herbu Łabędź, córka Jerzego, kasztelana gostyńskiego i jego drugiej żony Scholastyki Olszewskiej herbu Nieczuja, 1-o v. za Stanisławem Worcellem, kasztelanem halickim. Trzecią jego żoną, którą poślubił 25 kwietnia 1790 roku w Kołomyi była Ewa z Tyszkowskich herbu Gozdawa, córka Józefa, podstolego wendeńskiego i Barbary Dobrzańskiej herbu Sas, cześnikówny latyczowskiej, urodzona w 1748 roku, która była zamężna 1v. od 1760 roku, w dwunastym roku życia, za Ambrożym Twarowskim herbu Pilawa, cześnikiem drohickim i latyczowskim, a od ok. 1774 roku była zamężna 2v. za Stefanem Oczosalskim herbu Paprzyca, cześnikiem kołomyjskim.

Wywód przodków

Przypisy 

Członkowie Stanów Galicyjskich
Elektorzy władców Polski (województwo ruskie)
Elektorzy Stanisława Augusta Poniatowskiego
Konfederaci barscy
Ludzie związani z Barem (I Rzeczpospolita)
Józef (pułkownik)
Pułkownicy królewscy
Urodzeni w 1747
Zmarli w 1828